Проба золота (срібла), (, , ) — вміст чистого металу в природному золоті (сріблі) або у виробах з них.

Обчислюється у вагових частках на 1000 (проміле).

Див. також 

 золото
 срібло
 Карат (вміст золота)
 Проба дорогоцінного металу

Література 
 

Ювелірна справа
Золото